Rio do Peixe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio do Peixe (periodiskt vattendrag i Brasilien, Paraíba), 
 Riacho do Peixe, vattendrag, Maranhão, 
 Rio do Peixe (periodiskt vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -12,56, long -39,60), 
 Rio do Peixe (periodiskt vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -11,24, long -40,08), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -27,45, long -51,90), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -23,40, long -45,47), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -23,20, long -46,10), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,82, long -48,08), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,38, long -46,85), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,92, long -43,35), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -21,58, long -46,83), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -21,52, long -51,97), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,75, long -43,03), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,45, long -45,00), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,30, long -43,30), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -17,62, long -48,48), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -16,52, long -52,63), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -15,19, long -49,50), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -14,11, long -50,84), 
 Rio Laranjinha, vattendrag, Paraná, 
 Rio Aporé, vattendrag, 
 Rio Alonso, vattendrag, Paraná, 
 Rio Jequié, vattendrag, Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar